Вое́нный комисса́р (, от  — уполномоченный) — начальник военного комиссариата.

Воинская должность 
Комиссар — воинская должность в армии и флоте Российской республики, вооружённых силах Советской России и Вооружённых Силах СССР, существовавшая в различные периоды  годов. Комиссары были уполномочены осуществлять политический контроль за действиями командиров воинских формирований, а также вести работу по политическому воспитанию и поддержанию морально-психологической боеготовности личного состава.

Впервые должность «военный комиссар» была введена в армии и флоте Российской республики постановлением Временного правительства от а № 132 и узаконена положением Наркомвоена РСФСР «О военных комиссарах, членах Военных советов» во вновь создающихся РККА и РККФ молодой Советской России, опубликованном а. В последующий период институт военных комиссаров в вооружённых силах СССР дважды упраздняли, вводя вместо него институты помполитов и замполитов (в периоды  и  годов, соответственно), после чего в октябре 1942 года должности военных комиссаров в ВС СССР были окончательно упразднены указами Президиума Верховного Совета СССР от  и от , а вместо них вновь введён институт заместителей командиров по политчасти, просуществовавший в Вооружённых Силах СССР вплоть до ликвидации.

В вооружённых силах Советского Союза «военный комиссар» был должностью начальствующего состава от среднего до высшего включительно, комиссары имелись во всех самостоятельных формированиях уровня войсковых соединений и воинских частей (включая отдельные): корпусах, дивизиях, бригадах, полках, в отдельных батальонах (дивизионах, отрядах), ротах (батареях, эскадронах, эскадрильях) и т. п., а также в различных военных учреждениях. В несамостоятельных воинских формированиях — подразделениях, — в то же время существовала должность военно-политического состава именуемая политический руководитель ().

В период существования института военных комиссаров в вооружённых силах СССР должности военно-политического состава по рангу приравнивались к должностям командиров воинских формирований. Наравне с командиром является прямым начальником всего личного состава части и несёт полную ответственность за политико-моральное состояние части, за выполнение воинского долга и проведение воинской дисциплины всем личным составом части снизу доверху, за боевую и мобилизационную готовность, за состояние вооружения и войскового хозяйства полка…

Административная должность 
Воинская должность военнослужащих административного состава, уполномоченных возглавлять военную администрацию административно-территориального образования и решать вопросы, касающиеся призыва населения на военную службу, организации воинского учёта, первичной военной подготовки населения, организации аварийно-спасательных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций и т. п.

В СССР впервые должность «военный комиссар» при волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам была введена декретом Совнаркома РСФСР от а, утверждённым ВЦИК Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов а просуществовав затем в СССР вплоть до его распада, а также продолжая существовать в ВС РФ до настоящего времени.

В современной России должность узаконена «положениями о военных комиссариатах», утверждёнными указами президента № 1372 от , № 1132 от , и № 1609 от  годов.

Военный комиссар в РСФСР, СССР, России и ряде стран постсоветского пространства — начальник военного комиссариата; военный комиссар в КНР — начальник военной администрации территориальных образований КНР.

В Российской Федерации в рамках реформы вооружённых сил 2008 года в 2009—2013 годах должность военного комиссара перестала быть воинской, став должностью государственной гражданской службы, подлежащей замещению федеральными государственными гражданскими служащими.

Военком-снабженец 
Воинская должность (чин) военнослужащих, ведавших интендантским снабжением войск (вопросами тылового обеспечения денежным, вещевым, продовольственным и медицинским имуществом, а также обеспечения боевой техникой и вооружением), существовавшая в различные периоды времени в вооружённых силах ряда стран мира (, ), включая Российскую империю (кригскомиссар — производное от ).

См. также 
 Комиссар в воинском формировании
 Политический руководитель (воинская должность)

Примечания

Литература 
 
 
 «Военный комиссар» — рассказ Варлама Шаламова.

Красная армия во время Гражданской войны
Вооружённые силы СССР

Воинские должности